Sportovní gymnastika na letních olympijských hrách byla zařazena od jejich znovuzaložení v roce 1896. Úvodních třicet dva let soutěžili pouze muži. V roce 1928 se na amsterodamských hrách poprvé objevily také ženy, a to ve sportovní gymnastice.

Sportovní gymnastika

Muži

Ženy

Československá a česká stopa ve sportovní gymnastice

Odkazy

Externí odkazy

Související články 
 Viz samostatný článek Moderní gymnastika na letních olympijských hrách.
 Viz samostatný článek Skoky na trampolíně na letních olympijských hrách.

 
Sporty na letních olympijských hrách